Мохаммед Халид Саид (, ; род. 24 декабря 1990, Эребру, Швеция) — эритрейский и шведский футболист, полузащитник клуба «Сириус» и сборной Эритреи.

Клубная карьера 
Саид — воспитанник «БК Форвард». Во время одного из юношеских турниров в матче против английского «Фулхэма» он был замечен скаутами «Вест Бромвич Альбион». Клуб предложил Мохаммеду молодёжный контракт. В 2009 году Саид вернулся на родину, присоединившись к «БК Форвард». В 2010 году он дебютировал за команду в Первом дивизионе Швеции. Спустя два года Саиде перешёл в клуб из своего родного города «Эребру». 2 апреля в матче против «Отвидаберга» он дебютировал в Аллсвенскане. 16 мая в поединке против АИКа Мохаммед забил свой первый гол за «Эребру». Несмотря на вылет клуба в Суперэттан, Саид остался в клубе и через год помог ему вернуться в элиту.

В 2015 году на правах свободного агента Мохаммед перешёл в клуб MLS «Коламбус Крю». В американской лиге он дебютировал 14 марта в матче против канадского «Торонто». В своём дебютном сезоне Саид помог команде выйти в финал.

Саид был выбран клубом «Миннесота Юнайтед» на драфте расширения MLS 2016. 3 марта 2017 года он участвовал в дебютном матче новообразованного клуба, соперником в котором был «Портленд Тимберс».

31 марта 2017 года «Миннесота Юнайтед» обменяла Саида, Джоша Гэтта и место иностранного игрока в «Колорадо Рэпидз» на Сэма Кронина и Марка Бёрча. За «Рэпидз» Мохаммед дебютировал 15 апреля в так называемом «Кубке Скалистых гор», дерби в рамках чемпионата против «Реал Солт-Лейк», где на 32-й минуте заменил получившего травму Бисмарка Боатенга. 23 августа в матче против «Портленд Тимберс» он забил свой первый гол в MLS. По окончании сезона 2017 «Колорадо Рэпидз» не стал продлевать контракт с Саидом.

29 декабря 2017 года Саид подписал 2,5-летний контракт с клубом датской Суперлиги «Люнгбю».

3 августа 2018 года Саид перешёл в шведский «Сириус», подписав контракт до 2021 года.

Международная карьера 
За сборную Эритреи Саид дебютировал 10 сентября 2019 года в матче квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Намибии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Швеции
Футболисты Эритреи
Игроки сборной Эритреи по футболу
Игроки ФК «Форвард»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Сириус»